Enclise, verschijnsel uit de fonologie
Enclisis (geslacht), geslacht van sluipwespen